Aardrijkskunde
Beardsley (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota

Personen met de achternaam Beardsley
Aubrey Beardsley, Engels illustrator en schrijver
Peter Beardsley, Engels voetballer